

События 
 Консулы Гай (Секст?) Эруций Клар и Марк Гавий Корнелий Цетег.
 Около 170 — Усиление преследования христиан в империи.
 Около 170 — Сириец Татиан (ученик Юстина) составил Диатессарон («гармонизация» евангелий).
 К Кашгару посланы 500 китайских солдат из Дуньхуана и контингенты Чешисцев, карашарцев и кучанцев. Осада Кашгара была неудачной.

Родились 
 Афиней — древнегреческий писатель.
 Го Цзя — стратег и советник Цао Цао в период окончания правления династии Хань.
 Императрица Дзингу — легендарная императрица Японии.
 Ипполит Римский — один из самых плодотворных раннехристианских авторов.
 Сюй Гань — китайский поэт и философ времен падения династии Хань.
 Ульпиан — юрист ранней Римской империи.
 Филострат Старший — античный писатель, представитель второй софистики.

Скончались 
 Александр Пафлагонец — древнеримский лжепророк, оракул.
 Апулей — древнеримский писатель и поэт.
 Констанций из Перуджи — священномученик, первый епископ Перуджи.
 Корона (святая) — святая мученица сирийская.
 Марк Клавдий Фронтон — римский государственный деятель второй половины II века.
 Марк Яллий Басс Фабий Валериан — римский государственный деятель второй половины II века.
 Публий Сальвий Юлиан — римский юрист, родом из Гадрумета.

См. также